Имбушка — река в Московской области России, левый приток Вели.

Берёт начало северо-восточнее посёлка Мостовик, между деревнями Новинки и Ворохобино. На Имбушке стоят пять населённых пунктов: село Васильевское и др.

Длина — 12 км. Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Замерзает обычно в середине ноября, вскрывается в середине апреля. Прихотливо извиваясь, река живописной долиной прорезает Клинско-Дмитровскую гряду. Ввиду плотной заселённости верховьев реки интерес для туристов представляют лишь её низовья. В селе Васильевском — церковь Василия Кесарийского XIX века в стиле ампир.

По данным Государственного водного реестра России, относится к Верхневолжскому бассейновому округу. Речной бассейн — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки), речной подбассейн — Волга до Рыбинского водохранилища, водохозяйственный участок — Волга от Иваньковского гидроузла до Угличского гидроузла (Угличское водохранилище).

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Бассейн Дубны (приток Волги)
Реки Сергиево-Посадского района